The Red Man's Honor – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Red Man's Honor – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
 The Red Man's Honor – titolo internazionale di La Conscience de Cheval-Rouge, regia di Gaston Roudès (1912)